Щуровський — українське прізвище.

Відомі носії:
 Щуровський Володимир — лікар, громадський діяч
 Щуровський Евген — поручник УСС в складі УГА
 Щуровський Іван — скульптор
 Щуровський Микола — військовик
 Михайло Щуровський - священник УГКЦ
 Щуровський Петро Андрійович — композитор
 Щуровський Тимофій — церковний діяч
 Щуровський Юрій Сергійович — композитор
 Щуровський Яцек — композитор

Українські прізвища